Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира М. Чибурданидзе и претенденткой Е. Ахмыловской проводился в два этапа: София (2 — 25 сентября 1986) — Боржоми (2 — 18 октября 1986) с недельным перерывом.

 Главный арбитр — Рудольф Марич (Югославия).
 Секунданты у М. Чибурданидзе — Г. Кузьмин, И. Половодин.
 Секунданты у Е. Ахмыловской — Ю. Аникаев, А. Капенгут.

Исход матча был практически решён в его 1-й половине: Чибурданидзе выиграла 4 партии из 8, не проиграв ни одной. Ахмыловской удалось лишь сократить разрыв в счёте, победив в 9-й партии (1-я в Боржоми). После 13-й партии, которая на 42-м ходу завершилась вничью, Чибурданидзе набрала 8 очков и сохранила титул чемпионки мира. В соответствии с правилами проведения соревнования на первенство мира матч продолжался до определения победителя. Общий итог матча — 8½ : 5½ (+4 −1 =9) в пользу Чибурданидзе.

Таблица матча

Литература 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1986 год в шахматах
Спорт в Грузии в 1986 году
Шахматы в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Софии
Шахматы в СССР
Международные шахматные турниры в Грузии
Спорт в Болгарии в 1986 году
Сентябрь 1986 года
Октябрь 1986 года
Чемпионаты мира в Болгарии
Чемпионаты мира в СССР
Чемпионаты мира в Грузии
Боржоми